Bail peut désigner :
 un contrat de bail
 Bail à rente
 Bail de rendement
 Bail glissant, type d'accompagnement social en France
 La durée d'affectation d'une adresse IP allouée par un fournisseur de service à un adaptateur réseau de l'utilisateur en IP version 4.

 une famille d'artistes lyonnais :
 Antoine Jean Bail, un peintre
 Franck Bail, un peintre, fils du précédent
 Joseph Bail, un peintre, fils du premier et frère du précédent

Homonymie de patronyme